Nachtsicht bezeichnet:
 Die Anpassung der visuellen Wahrnehmung an dunkle Lichtverhältnisse; siehe die Artikel Adaptation (Auge) und Rhodopsin (Sehpurpur)
 Eine Folge der Kriminal-Fernsehserie Tatort, siehe Tatort: Nachtsicht

Siehe auch:

 Nachtsichtgerät
 Nachtblindheit